Комсомольский (Воронежская область) — населенные пункты в Воронежской области:

 Комсомольский — посёлок в Бутурлиновском районе.
 Комсомольский — посёлок в Рамонском районе.
 Комсомольский — посёлок в Таловском районе.